Междуре́ченский городско́й о́круг — муниципальное образование в Кемеровской области России. Расположен на территории города областного подчинения Междуреченска и Междуреченского района.

Административный центр — город Междуреченск.

География 
Округ расположен в юго-восточной части Кемеровской области. Граничит на западе с Новокузнецким, на юге с Таштагольским районами Кемеровской области, на востоке с республикой Хакасия.

История 
В 1990-е годы в границах города областного подчинения Междуреченска и Междуреченского района (созданного в 1989 году) в рамках организации местного самоуправления было образовано единое муниципальное образование город Междуреченск — Междуреченский район.

Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ, в ходе муниципальной реформы, муниципальное образование город Междуреченск — Междуреченский район было преобразовано в муниципальное образование Междуреченский городской округ.

В рамках административно-территориального устройства области, территорию городского округа составляют две административно-территориальные единицы области: Междуреченский район как административный район и город Междуреченск как город областного подчинения.

Население 

Численность населения на 1 января 2022 год: 97 323.

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 12 населённых пунктов:

В 2012 году были упразднены посёлки Большой Ортон и Новый Базас Междуреченского административного района как фактически прекратившие существование.

Местное самоуправление 
 Главы городского округа
 2010—2015 — Шамонин Вадим Александрович (и.о. c 2010 до декабря 2011 года)
 2015—2018 — Кислицин Сергей Александрович
 2018— Чернов Владимир Николаевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Междуреченск
 Карта области

Междуреченский городской округ